Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Trey Phillips e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Petr Luxa e Tomáš Anzari 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mathias Huning /  Mark Petchey (primo turno)
 Lan Bale /  Patrick Baur (primo turno)

 Ģirts Dzelde /  Tomas Nydahl (primo turno)
 Robbie Koenig /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1997